Леонид Леонидович Костюк (род. 5 июня 1941, Ленинград) — советский артист и режиссёр цирка, российский цирковой деятель, педагог. Народный артист РСФСР (1980).

Биография 
Леонид Леонидович Костюк родился 5 июня 1941 года в Ленинграде в цирковой семье, отец был эквилибристом. В 1960 году окончил Московское училище циркового и эстрадного искусства. В 1974 году окончил ГИТИС.

Более 20 лет выступал в цирке в качестве гимнаста-эквилибриста. Разрабатывал новые проекты. Работал с партнёрами — Г. Летко, Н. Лыкчатый, Г. Ульданов. Работал с двухметровыми шестами — першами, придумал уникальный номер — «Эквилибристы с першами», который был четыре раза удостоен высшей награды Всесоюзных цирковых конкурсов, а также получил «Золотую ветвь» на Международном конкурсе в Карл-Маркс-Штадте. В 1979 году номер Костюка заслужил высшую международную награду — «Золотого клоуна» и специальный приз «За элегантность» на VI Международном фестивале в Монте-Карло. В 1979 году закончил артистическую карьеру.

В 1980—1982 годах работал директором Московского цирка на Цветном бульваре. В 1982—1984 годах был первым заместителем генерального директора объединения «Союзглавцирк». 

В 1984—2011 годах был генеральным директором и художественным руководителем Большого Московского цирка на проспекте Вернадского, который в среде цирковых актёров носил неофициальное название «Цирк Костюка». Одновременно в 2000—2002 годах служил генеральным директором Российской государственной цирковой компании «Росгосцирк». Как режиссёр поставил свыше 70 спектаклей и представлений.

В 1987—1991 годах был заведующий кафедрой циркового искусства Всесоюзного института повышения квалификации работников культуры. С 1992 года преподавал на режиссёрском факультете ГИТИСа (кафедра режиссуры цирка, профессор с 1993 года). С 2003 года — президент Гильдии артистов циркового искусства.

Семья 
 Отец — эквилибрист Леонид Семёнович Костюк (1911—1995), окончил ТЦИ в 1932 году, преподавал в ГУЦЭИ.
 Жена — балетмейстер и режиссёр Татьяна Петровна Коханова (род. 1950), постановщик, заслуженная артистка России.
 Сын — артист цирка Игорь Леонидович Костюк (род. 1962).
 Дочь — дрессировщица Дарья Леонидовна Костюк (род. 1986), продюсер «Цирка Дарьи Костюк», работает с гепардами.

Награды и премии 
 Орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени (19 ноября 1997 года) — за заслуги перед государством, большой вклад в укрепление дружбы и сотрудничества между народами, многолетнюю плодотворную деятельность в области культуры и искусства.
 Орден Трудового Красного Знамени (8 августа 1990 года) — за заслуги в развитии советского циркового искусства.
 Народный артист РСФСР (14 февраля 1980 года) — за заслуги в развитии советского циркового искусства.
 Заслуженный артист РСФСР (30 сентября 1969 года)  — за заслуги в области советского циркового искусства.
 Премия Правительства Российской Федерации в области культуры (24 декабря 2008 года) — за цирковой спектакль-феерию «Вокруг света за 130 минут».
 Лауреат Международного конкурса в Карл-Маркс-Штадте «Золотая ветвь», 1-я премия (1977).
 Лауреат VI Международного фестиваля в Монте-Карло, «Золотой клоун» (1979). 
 Лауреат Всесоюзных конкурсов (1967, 1969, 1971, 1992).

Спектакли и представления

Режиссёр 
 «Смелые люди, добрые звери» (1981)
 «В семье единой» (1982)
 «Салют, фестиваль!» (1986)
 «Цирк берёт интервью» (1987)
 «Слово предоставляется» (1989)
 «Небывальщина» (1995)
 «Цирковая круговерть» (1997)
 «Большие иллюзии Большого цирка» (1997)
 «Дорогие мои москвичи» (1997)
 «Созвездие чудес» (1999)
 «Всё могут клоуны» (2002)
 «Свадьба соек» (2003)
 «Звёзды цирка» (2003)
 «Цирк! Цирк!! Цирк!!!» (2004).

Фильмография

Актёр 
  — Соло для слона с оркестром — эпизод, эквилибрист на першах

Режиссёр 
  — Свадьба соек (мюзикл).

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 

Выпускники Государственного училища циркового и эстрадного искусства
Выпускники режиссёрского факультета ГИТИСа
Персоналии:Цирк Никулина на Цветном бульваре
Персоналии:Большой Московский государственный цирк
Педагоги ГИТИСа
Директора Цирка на Цветном бульваре
Директора Большого Московского цирка